La Sinagoga Nidjei Israel puede referirse a:

La Sinagoga Nidjei Israel (Condesa), sinagoga judía ubicada en la Colonia Condesa de Ciudad de México;
La Sinagoga Histórica Justo Sierra 71, sinagoga judía ubicada en el Centro Histórico de Ciudad de México.